

Patronyme 

 Claude Bertaud (né en 1945), homme politique français ;
 Claude Bertaud de la Vaure (?-1748), architecte et voyer français ;
 Jean Bertaud (1898-1987), homme politique français ;
 Jean-Paul Bertaud (1935-2015), historien français ;
 Lucie Bertaud (née en 1985), boxeuse française ;
 Marie-Rosalie Bertaud, graveuse française née en 1738.

Voir aussi 
 (4603) Bertaud, astéroïde de la ceinture principale
 Château Bertaud, situé à Gassin dans le Var
 Pin de Bertaud, arbre remarquable qui se trouvait à proximité du château Bertaud